Guaraunos peut désigner :

Toponymes

Guaraúnos : l'une des six paroisses civiles de la municipalité de Benítez dans l'État de Sucre ;
 Guaraúnos : capitale de la paroisse civile de Guaraúnos de la municipalité de Benítez dans l'État de Sucre.

Zoologie 
 Morpho guaraunos : une espèce de papillon du genre Morpho.

Homonymie de toponyme